Star (Person)
 Megastar (Schiff)